PNP har flere betydninger:

 Legacy Plug and Play eller PnP – en ISA bus udvidelse, et specielt tilfælde af Plug and play
 Principles and parameters – a linguistics framework
 PNP-transistor – en bipolar transistor polaritet.